Мемориа́л жертв Голодомо́ра — несколько мемориалов в различных городах:
 Мемориал жертвам Голодомора (Вашингтон)
 Мемориал жертвам Голодомора (Киев)
 Мемориал жертвам Голодомора (Харьков)